Натуральне число 1180
 1180 рік до нашої ери
 1180 рік нашої ери